Banc de València, banc històric amb seu a la ciutat de València
 Barberà del Vallès, municipi de la comarca del Vallès Occidental
 Bund der Vertriebenen, organització no governamental dedicada a l'atenció als desplaçats alemanys a causa de la Segona Guerra Mundial
 Bornavirus (del seu nom en anglès Borna Disease Virus), gènere de virus de la família dels Bornaviridae